Gonçalo Óscar Albuquerque Borges est un footballeur portugais né le  à Lisbonne. Il joue au poste d'ailier au FC Porto.

Biographie

En club

FC Porto B 
Il fait ses débuts dans le monde professionnel le 11 août 2019 lors d'un déplacement du FC Porto B sur la pelouse du SC Covilhã pour le compte de la  journée du championnat de deuxième division portugaise (défaite 2-0 des Dragons). Gonçalo entre à la  minute de jeu à la place de Tony Djim.
Il inscrit son premier but sur la pelouse du CD Cova da Piedade le 4 janvier 2021 lors de la  journée de Segunda Liga (1-1).

FC Porto 
Gonçalo fait sa première apparition en équipe première le 15 décembre 2021 au Estádio do Dragão face au Rio Ave FC en Coupe de la Ligue (1-0). Il entre en jeu à la  minute à la place de Francisco Conceição.

En équipe nationale

Statistiques

Palmarès  

 FC Porto
 Champion du Portugal en 2022.
 Vainqueur de la Supercoupe du Portugal en 2022.
 Vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2023.
 Vainqueur de la Youth League en 2019.

Références

Liens externes 
 

Footballeur portugais
Joueur du FC Porto B
Joueur du FC Porto
Naissance en mars 2001
Naissance à Lisbonne